Лига 1 Английской футбольной лиги 2018/19 () — 15-й сезон Лиги 1 в её текущем формате и 26-й сезон третьего дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 4 августа 2018 года и завершился 4 мая 2019 года. Победу в турнире одержал «Лутон Таун».

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

В Первую лигу 
Вышли из Лиги 2
 Аккрингтон Стэнли
 Лутон Таун
 Уиком Уондерерс
 Ковентри Сити

Выбыли из Чемпионшипа
 Барнсли
 Бертон Альбион
 Сандерленд

Из Лиги 1 
Вышли в Чемпионшип
 Уиган Атлетик
 Блэкберн Роверс
 Ротерем Юнайтед
Выбыли в Лигу 2
 Олдем Атлетик
 Нортгемптон Таун 
 Милтон Кинс Донс
 Бери

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018 
Футбол в Англии в сезоне 2018/2019